Ааро́нов — еврейская фамилия. 

Известные носители:
 Ааронов, Александр Геннадиевич (род. 1992) — израильский хоккеист.
 Ааронов, Якир (род. 1932) — израильский физик-теоретик.

См. также 
 Ааронов жезл — одна из священных принадлежностей Скинии.